BF poate fi:
 Burkina Faso, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bf, domeniu de internet de nivel superior, pentru Burkina Faso
 Bahamas, codul FIPS 10-4 al acestei țări